Таби́та С. Пи́терсон (; ) — американская кёрлингистка.

В составе женской сборной США участник зимних Олимпийских игр ,  (заняли соответственно восьмое и шестое место),  (лучший результат — бронзовые призёры в ). В составе смешанной парной сборной США участник  (лучший результат — бронзовые призёры в ).

Играет на позиции четвёртого, скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро (, , , ), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2013).
 : бронза ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): бронза (2 этап)
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : золото (2009, 2010), серебро (2008), бронза (2006).
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2020.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2000, в возрасте 11 лет.

Закончила Миннесотский университет. Работает фармакологом.

Сестра Табиты, Тара Питерсон — тоже известная американская кёрлингистка, некоторое время играла в одной команде с Табитой.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Миннесотского университета